Legio XVI è la denominazione di diverse legioni dell'esercito romano:

Legio XVI (Cesare)
Legio XVI (Marco Antonio)
Legio XVI (Ottaviano)
Legio XVI Flavia Firma
Legio XVI Gallica

Pagine correlate
Elenco di legioni romane